Плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом 2013/14
проводился с 4 по 30 марта 2014 года. Пары участников были определены по итогам регулярного чемпионата 2013/14.

Регламент 
К соревнованиям второго этапа допускаются команды, занявшие с 1-12 места на первом этапе, которые далее по системе плей-офф определяют призёров чемпионата. Команды, занявшие места с 1 по 4, начинают играть с 1/4 финала. Команды, занявшие места с 5 по 12, начинают с 1/8 финала.

Игры 1/8 финала и 1/4 финала состоят из трёх матчей (до двух побед), первая на поле команды, занявшей место ниже соперника на первом этапе, вторая и, в случае необходимости третья, на поле команды, занявшей место выше. Итоговые места команд, проигравших в 1/8 финала, определяются с учётом мест, занятых командами на первом этапе соревнований: команда, занявшая наиболее высокое место на первом этапе, занимает 9 место и т. д. Команды, проигравшие в 1/4 финала, аналогично занимают места с 5 по 8. Игры 1/8 финала проводятся 4 и 7 марта (дополнительная игра — 8 марта), а игры 1/4 финала 11 и 14 марта (дополнительная игра — 15 марта).

Игры 1/2 финала проводятся до трёх побед. Первые две игры команда, занявшая более высокое место на первом этапе, проводит на своём поле, а третью и, в случае необходимости четвёртую, на поле соперника. Если в серии обе команды одержат по две победы, то назначается пятая игра на поле команды, которая заняла более высокое место на первом этапе. Игры проводятся 18—19, 22—23 и 25 марта.

Чемпион России определяется в одной финальной игре. Финал — 30 марта 2014 года.
Место финальной игры определил Комитет по проведению соревнований Федерации хоккея с мячом России на конкурсной основе. Им стал Ледовый дворец «Крылатское» в Москве.

Плей-офф 

Выделены команды, победившие в парах, при этом указан общий счет по результатам серии матчей (за исключением финала).

Победители в парах определяются:

1. по большему количеству набранных очков;

2. По лучшей разности забитых и пропущенных мячей;

3. По большему количеству мячей забитых на чужом поле.

В случае равенства этих показателей по окончании второй игры назначается дополнительное время (2х10 мин.) до первого забитого мяча. Если и в дополнительное время победитель не выявится, то он определяется с помощью пробития 12-метровых ударов (в соответствии с Положением о пробитии послематчевых 12-метровых ударов).

1/8 финала

Родина — Сибсельмаш

Зоркий — Старт

Водник — Уральский трубник

Динамо-Казань — Волга

СКА-Нефтяник — Кузбасс

1/4 финала

Динамо-Москва — Сибсельмаш

Байкал-Энергия — Динамо-Казань

Енисей — СКА-Нефтяник

Зоркий — Водник

Полуфинал

Динамо-Москва — Зоркий

Енисей — Динамо-Казань

Финал

См. также 
 Кубок России по хоккею с мячом 2013
 Список клубов России по хоккею с мячом

Ссылки 
 Сайт Федерации хоккея с мячом России

Чемпионат России по хоккею с мячом 2013/2014